Andrzej Aleksandrowicz Sanguszko (mort en 1534), prince de la famille Sanguszko ;
 Jerzy Aleksandrowicz (1936-2018), psychiatre polonais.